

Кизилкайнар — село, Жамбильський район, Жамбильська область
 Кизилкайнар — село, Зерендинський район, Акмолинська область

Див. також 
 Кайнар
 Кизилкайнарський сільський округ